За историю своего существования город Константинополь пал три раза:
 Осада и падение Константинополя (1204) во время Четвёртого крестового похода.
 Взятие Константинополя (1261) никейцами и реставрация империи.
 Падение Константинополя (1453) под натиском Османской империи, повлёкшее окончательное исчезновение Византийской империи.